Christiane Pooley (Temuco, 1983) es una artista visual chilena. En la actualidad reside en París.

Tras realizar sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, obtuvo un posgrado en el Chelsea College of Art and Design.

Ha incursionado en la investigación y creación de espacios en sus pinturas. En su exposición Bordes del mundo explora los paisajes naturales y humanos.

 

Sus pinturas mantienen una relación con el romanticismo, entrelazadas a un sentido contemporáneo de las políticas del lugar, de perspectivas cambiantes, simultaneidades y disonancias. Christiane Pooley aprende mientras pinta y continúa ofreciéndonos un baile lento con lo sublime, la melancolía y lo político.

Exhibiciones individuales 

 The Need for Roots, Kristin Hjellegjerde Gallery, Londres, Inglaterra, 2021
 La Primera Piedra, Galería Patricia Ready, Santiago, Chile, 2019
 Landscapes Beneath, Bendana Pinel Art Contemporain, París, Francia, 2018
 La forêt est là et me regarde, Bendana Pinel Art Contemporain, París, Francia, 2016
 Los bordes del mundo, Galería Patricia Ready, Santiago, Chile, 2015
 Promised Lands, Sandnes Kunstforening, Sandnes, Noruega, 2015
 On Belief, solo project curated by Alexia Tala, SUMMA Fair, Madrid, España, 2013   
 Atrapados en lo desconocido, Galería Patricia Ready, Santiago, Chile, 2010
 I Also Ask Myself, New Galerie de France, París, Francia, 2008

Exhibiciones colectivas 

 Salón de Pintura, Matucana 100, Santiago, Chile, 2020
 Gallery Show, Gallery 38, Tokio, Japón, 2020
 All the Days and Nights, Kristin Hjellegjerde Gallery, Londres, Inglaterra, 2020
 United We Rise, Bendana Pinel Art Contemporain, París, Francia, 2020  
 The World Without Us, APT Gallery, Londres, Inglaterra, 2019  
 Gallery Show, Gallery 38, Tokio, Japón, 2018
 …avec elles, Galerie de France, París, Francia, 2018
 Drawing Now, Bendana Pinel Art Contemporain, París, Francia, 2018  
 The Marmite Prize for Painting V, Block 336, Londres, Inglaterra, y Highlanes Gallery, Drogheda, Irlanda, 2016     
 A Invenção da Praia, curated by Paula Alzugaray, Paço das Artes, São Paulo, Brasil, 2014
 Künstlerliaison, curated by Maria Inés Plaza, Munikat Projekte, Múnich, Alemania, 2014
 Sub 30, Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal, Santiago, Chile, 2014
 Inside Out, curated by Anna Wondrak, Galerie Esther Donatz, Múnich, Alemania, 2012 
 Group Show, Hewer Street Studios, Londres, Inglaterra, 2011    
 The Hamsterwheel, Arsenale di Venezia, Venecia, Italia, 2007    
 Growbag, Mile End Art Pavilion, Londres, Inglaterra, 2006
 I’ll Show You Mine, Chelsea College of Art and Design, Londres, Inglaterra, 2006
 Xhibit 06, The Arts Gallery, Londres, Inglaterra, 2006
 Zenith 06, Nomoregrey Gallery, Londres, Inglaterra, 2006
 Conjunta II, Antiguo Hospital San José, Santiago, Chile, 2006

Colecciones 

 Pizzuti Collection del Museo de Arte de Columbus, Columbus, EUA
 Colección Inelcom, Madrid, España
 Fundación Engel, Santiago de Chile
 Universidad de las Artes de Londres, Londres, Inglaterra

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 

Nacidos en Temuco
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Artistas visuales de Chile